Поддо́н — транспортная тара, специально предназначенная для перемещения с помощью вилочного погрузчика тара, которая имеет жёсткую площадку и место, достаточное для создания укрупнённой грузовой единицы, используемая в качестве основания для сбора, складирования, перегрузки и перевозки грузов. Предназначен для хранения груза и его перемещения с помощью механических средств.

Товары, помещённые на поддон, могут быть притянуты к нему ремнями (крепёжными лентами) или обёрнуты термоусадочными или стретч-плёнками.

Классификация и особенности 
Различают двухзаходные и четырёхзаходные поддоны, конструкция первых обеспечивает возможность ввода вилочного захвата только с двух противоположных сторон, вторые позволяют вводить вилы погрузчика с четырёх сторон.

Поддоны могут быть также однонастильными и двухнастильными, то есть имеющими площадку для размещения груза только с одной или с обеих сторон.

Поддоны подразделяются на одноразовые, которые, как правило, утилизируются после использования, и многооборотные, используемые многократно.

Поддоны изготавливаются из дерева, металла или пластика. Также встречаются поддоны, изготовленные из вторсырья, например, из картона. У большинства поддонов допустимая грузоподъёмность не превышает 1500 кг.

Габариты одноразовых поддонов обычно не регламентируются. Размеры многооборотных поддонов, требования к их прочности и нанесённым на них обозначениям стандартизированы.

В некоторых случаях поддоны имеют съёмные или складные элементы. Примером могут служить поддоны для хранения и транспортировки автомобильных шин, у которых есть складные угловые стойки, обеспечивающие установку поддонов друг на друга (штабелирование) без сминания шин. При хранении в сложенном (пустом) положении они занимают в 5—6 раз меньший объём.

Европейские поддоны 
В Европе обычно используется стандартный поддон EUR (в России называемый «европоддоном», «европалетой»), который имеет размеры 800×1200×144 мм, пустой деревянный европоддон весит 15—21 кг. Он используется, главным образом, для розничной торговли, его размер определён внутренними размерами грузовиков, осуществляющих поставки со складов розничным торговым учреждениям.

Поддоны ISO 
Стандарт ISO 6780 устанавливает поддоны шести размеров, в частности 1000×1200×144 мм (ISO2, т. н. «финский поддон», поскольку этот стандарт распространён в Финляндии).

Проблема фитосанитарного контроля деревянных поддонов 
Существует известная проблема при таможенном оформлении грузов, прибывающих из-за рубежа на деревянных поддонах: поддоны должны проходить специальную термическую или химическую фитосанитарную обработку, а для ввоза таких грузов требуется проходить платный фитосанитарный контроль перед оформлением экспортной отгрузки. Пластиковые и металлические поддоны лишены этого недостатка, им такой контроль не нужен.

См. также 
 Транспортировщик поддонов
 Контейнер

Примечания

Литература 
 ГОСТ 9078-84 «Поддоны плоские. Общие технические условия».
 ГОСТ 9557-87 «Поддон плоский деревянный размером 800×1200 мм».
 В. Артамонов. Оратория на фитосанитарную тему // Логинфо. — 2007. — № 3.

Тара и упаковка
Логистика